Томчик (): — польская фамилия. Известные носители:

 Томчик, Мартин (род. 1981) — немецкий автогонщик.
 Томчик, Рышард (род. 1959) — польский политик, историк, депутат.

См. также 
 Томчак
 Тимченко
 Томенко